Čtyři roční doby může znamenat: 

 Čtyři roční doby (němý film), český film z roku 1912
 Čtyři roční doby (Stephen King), soubor povídek z roku 1982

podobné názvy
 Čtvero ročních dob (Le quattro stagioni), houslové koncerty Antonia Vivaldiho
 Four Seasons, hotelový řetězec